Voici la liste des planètes mineures numérotées de 492001 à 493000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 492001 à 493000

492001-492100

492101-492200

492201-492300

492301-492400

492401-492500

492501-492600

492601-492700

492701-492800

492801-492900

492901-493000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000